And Also The Trees — англійський рок-гурт, утворений 1979 року.

Учасники 
 Emer Brizzolara (клавішні), від 2007
 Steven Burrows (бас), від 1983
 Graham Havas (бас), 1979—1983
 Nick Havas (ударні) 1979—1997
 Paul Hill (ударні), від 1997
 Ian Jenkins (бас/контрабас), від 2004
 Justin Jones (гітара), від 1979
 Simon Huw Jones (спів), від 1979

Дискографія

Студійні альбоми 
 And Also The Trees (1984, Reflex Records)
 Virus Meadow (1986, Reflex Records)
 The Millpond Years (1988, Reflex Records)
 Farewell To The Shade (1989, Reflex Records)
 Green Is The Sea (1992, Normal)
 The Klaxon (1993, Normal)
 Angelfish (1996, Mezentian)
 Silver Soul (1998, And Also The Trees)
 Further From The Truth (2003, And Also The Trees)
 (Listen For) The Rag and Bone Man (2007, And Also The Trees)
 When The Rains Come (2009, And Also The Trees)

Сингли та мініальбоми 
 Shantell 7" (1983, Future Records)
 The Secret Sea 7"/12" (1984, Reflex Records)
 A Room Lives in Lucy 12" (1985, Reflex Records)
 The Critical Distance 12" (1987, Reflex Records)
 Shaletown 7"/12" (1987, Reflex Records)
 House of the Heart 7"/12"/CDS (1988, Reflex Records)
 Lady D'Arbanville 7"/12"/CDS (1989, Reflex Records)
 Misfortunes 7" (1989, Reflex Records)
 The Pear Tree 12" (1991, Troy Records)
 Nailed CDS (1998, And Also The Trees)
 And Also The Trees 10"+CDS (2009, Les Disques Du 7ème Ciel)
 And Also The Trees 12" (2014, Les Disques Du 7ème Ciel)

Живі альбоми 
 The Evening of the 24th (1987, Reflex Records)
 Le Bataclan (1994, самвидав)

Збірки 
 Et Aussi Les Arbres (1986, New Rose)
 A Retrospective 1983—1986 (1986, Reflex Records)
 Boxed Set (all 7"/12") (1990, Reflex Records)
 From Horizon to Horizon (1993, Normal)
 Best of 1980—2005 (CD) (2005, And Also The Trees)

Відео 
 Bielefeld PC 69 1992 (VHS PAL) (1994)
 Hamburg Markthalle 1994 (VHS PAL) (1994)
 Live 89-98 (VHS PAL) (1998)
 Live in Geneva (DVD) (2006)

Демо 
 First Demo Cassette (1980)
 From Under The Hill (1982)

Посилання 
 And Also The Trees Official site 
 
 And Also The Trees Untangled
 
 Interview with Simon Huw Jones of AATT after the release of «(listen for) The Rag and Bone Man», March 2008 

Англійські готично-рокові гурти
Англійські пост-панкові гурти
Музичні колективи, що з'явились 1979
Музичні гурти Вустерширу